Kastor či Castor (α Gem /α Geminorum/alfa Geminorum) je druhá nejjasnější hvězda v souhvězdí Blíženců a jedna z nejjasnějších hvězd na obloze. Patří k nejzajímavějším vícenásobným hvězdám na obloze.

Je to vizuální trojhvězda. Dalekohledem je možné vidět dvě hlavní modré složky, Castor A a Castor B s jasností 1,96m a 2,89m. Nedaleko této dvojice je červený trpaslík Castor C nebo YY Geminorum typu M1,5. Úhlová vzdálenost hlavních složek je 2,2" a navzájem se oběhnou jednou za 340 až 400 let. Nejmenší úhlovou vzdálenost, 1,9" dosáhly v roce 1970 a od té doby se jejich odstup stále zvětšuje. V roce 1985 byl 2,6" a v roce 2000 přibližně 3,8 ". Hmotnější z hvězd je 22krát svítivější než Slunce. Červený trpaslík je od této dvojice vzdálen 73", má jasnost přes 9m a dvojici oběhne za několik tisíc let. Trpaslík je eruptivní proměnná hvězda, podle jiných zdrojů zákrytová dvojhvězda typu Algol. Její jasnost kolísá mezi 9,1m a 9,6m (8,6m až 9,1m) v periodě 19,5 hodiny.

Všechny složky této trojhvězdy jsou navíc spektroskopické dvojhvězdy. V případě dvojhvězd A a B je vzdálenost složek pouze 10 milionů km (méně než pětina vzdálenosti Merkuru od Slunce). Oběh složek systému A kolem společného těžiště trvá 9,2 dne, oběh složek B pouze 2,9 dne. Červený trpaslík C je ve skutečnosti složen ze dvou chladných trpaslíků vzdálených od sebe 3 miliony kilometrů a obíhajících se jednou za 19 (20) hodin, čímž jsou způsobeny periodické změny jasnosti. Castor je tedy šestinásobný hvězdný systém složený ze tří velmi těsných dvojhvězd.

Související články 
 Pollux (hvězda)
 Dioskúrové

Externí odkazy 
 
  Castor 6 SolStation
  Popis hvězdy v The Encyclopedia of Science

Hvězdné systémy
Hvězdy v souhvězdí Blíženců
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu
Objekty v Glieseho katalogu
Bílí podobři
Červení trpaslíci
Objekty v katalogu Henryho Drapera
Objekty v katalogu Hipparcos
HR objekty